

Codici 
 KLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kamisuku, Kalima, Repubblica Democratica del Congo
 kly – codice ISO 639-3 della lingua kalao

Geografia
 Kly  – comune della Repubblica Ceca